Isolopha är ett släkte av fjärilar. Isolopha ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Isolopha